Летние Паралимпийские игры 1972 () — четвёртые Паралимпийские игры. Проходили в Гейдельберге, ФРГ, в августе 1972 года. На соревнования приехало 1004 спортсмена, которые соревновались в 10 видах спорта и разыграли 187 комплектов наград.

Официальное название этих игр — 21-е Международные Сток-Мандевильские игры.

Итоговый медальный зачёт

Виды спорта 
 Стрельба из лука
 Лёгкая атлетика
 Дартс
 Lawn Bowls
 Снукер
 Плавание
 Настольный теннис
 Тяжёлая атлетика
 Баскетбол среди спортсменов-колясочников
 Фехтование среди спортсменов-колясочников

См. также 
 Летние Олимпийские игры 1972
 Дефлимпийские игры

1972 год в спорте